Securities and Exchange Commission odnosno skraćeno SEC može biti:
Komisija za vrijednosnice i burzu  Sjedinjenih Američkih Država (U.S. Securities and Exchange Commission)
Komisija za vrijednosnice i burzu (Filipini)
Komisija za vrijednosnice i burzu (Nigerija)